Helen Cawley e Joanne Russell hanno battuto in finale Martina Navrátilová e Betty Stöve 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová /  Betty Stöve (finale)
 Rosie Casals /  Chris Evert (secondo turno)
 Linky Boshoff /  Ilana Kloss (semifinali)
 Françoise Dürr /  Virginia Wade (semifinali)

 Kerry Reid /  Greer Stevens (quarti di finale)
 Sue Barker /  Ann Kiyomura-Hayashi (terzo turno)
 Lesley Charles /  Sue Mappin (semifinali)
 Billie Jean King /  Karen Susman (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1977